Georg Hänel ist der Name folgender Personen:

* Georg Hänel (Maler) (1879–1945), deutscher Maler und Grafiker
 Georg Hänel (Politiker) (1883–1936), deutscher Glaser und Politiker (Handwerkerbund), MdL Waldeck